Владимир Захарович Назаркин (1914—1989) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 2 октября 1914 года в селе Малая Сергиевка Балашовского уезда Саратовской губернии (ныне — Тамалинский район Пензенской области).

После окончания семи классов школы работал бухгалтером в райпотребсоюзе города Петропавловск.

В 1936—1939 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовал в боях на озере Хасан. В феврале 1942 года повторно призван в армию. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях два раза был ранен.

К июню 1944 года старший лейтенант Владимир Назаркин командовал батареей 1326-го лёгкого артиллерийского полка 71-й лёгкой артиллерийской бригады 5-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 21-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время штурма Выборга. 9 июня 1944 года в бою на подступах к Выборгу батарея Назаркина уничтожила 6 огневых точек, 10 июня — ещё 10. В боях на улицах Выборга Назаркин со своей батареей успешно оказывал огневую поддержку стрелковым частям.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за «умелое командование батареей, проявленные мужество и героизм в Выборгской операции» старший лейтенант Владимир Назаркин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2607.

Также награждён орденом Александра Невского (15.05.1945), двумя орденами Отечественной воины 1-й степени (16.07.1944, 06.04.1985), двумя орденами Красной Звезды (17.02.1944, 30.10.1942), рядом медалей, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945).

В 1946 году в звании капитана Назаркин был уволен в запас.

Окончил Ленинградский техникум общественного питания. Жил в Свердловске, работал старшим товароведом на механическом заводе.

Умер 24 февраля 1989 года, похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Увековечение памяти 
 Бюст Назаркина установлен в посёлке Тамала на Аллее Героев у мемориала жителям Тамалинского района Пензенской области — участникам Великой Отечественной войны.

Примечания

Литература 
 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. — 2-е изд., доп. — Л.: Лениздат, 1970.
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справ. — СПб., 2010.
 Хлюпин В. И. Сыны России. — М., 1985.

Участники боёв на озере Хасан
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на Широкореченском кладбище